El término letrista puede referirse a:

 Letrista, pintor que se especializa en rotular carteles, anuncios, etc.
 Letrista, autor que escribe letras para canciones.
 Letrista, relacionado con el movimiento artístico y político del letrismo.